Shoe Island (englisch für „Schuhinsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Shoe Island (Auckland Islands) in der Gruppe der Aucklandinseln, Neuseeland
 Shoe Island (Lake Michigan) im Michigansee, Vereinigte Staaten
 Shoe Island (Neuseeland) in der Bay of Plenty, Neuseeland
 Shoe Island (Nunavut) in Nunavut, Kanada